Колонија Амплијасион Кваутемок има више значења:

 Колонија Амплијасион Кваутемок (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Амплијасион Кваутемок (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Амплијасион Кваутемок (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Амплијасион Кваутемок (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику